Belprato ima više značenja:
 Belprato, Bolzano
 Belprato, Brescia